Алекса́ндр Влади́мирович Гали́бин (род. 27 сентября 1955 год, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, режиссёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2006).

Биография 
Александр Галибин родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде, в семье плотника, работавшего декоратором-постановщиком на киностудии «Ленфильм».

Актёрскую карьеру начал в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров под руководством Матвея Григорьевича Дубровина.

В 1977 году окончил актёрское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиКа) (мастерская профессора Рубена Сергеевича Агамирзяна).

С 1977 по 1979 годы — актёр Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Ленинграде. Играл в спектаклях: «Легенда о шутовском колпаке» (король Филипп), «Пять вечеров» (Слава), «Бумбараш» (Лёвка), «Царь Борис» (тень царевича Дмитрия, чеченец, Фёдор Годунов), «Десять нераспечатанных писем» (строитель БАМа) и другие.

В кино дебютировал в 1976 году, исполнив роль Юрия Иванова в художественном фильме режиссёра Семёна Арановича «…И другие официальные лица». После выхода на киноэкраны детективной художественной ленты режиссёра Александра Файнциммера «Трактир на Пятницкой»(1978), где Александр сыграл роль вора-щипача «Пашки-Америки», его имя стало широко известно советскому зрителю. Всего в кинокарьере артиста более 50 фильмов.

С 1981 по 1988 годы — актёр студии киноактёра при киностудии «Ленфильм».

В 1985 году исполнил главную роль советского инженера Ильи Крутина в совместном советско-вьетнамском фильме «Координаты смерти» () режиссёров Самвела Гаспарова и Нгуен Суан Тяна.

Александр Галибин дважды сыграл роль Николая II: в многосерийном телевизионном художественном фильме «Жизнь Клима Самгина» (здесь же сыграл Диомидова, режиссёр Виктор Титов, 1986) и в картине «Романовы. Венценосная семья» (режиссёр Глеб Панфилов, 2000).

В 1988 году поступил в ГИТИС имени А. В. Луначарского в Москве на режиссёрское отделение. До 1992 года работал в «Лаборатории» московского театра «Школа драматического искусства». В 1989 году дебютировал как режиссёр спектаклем «Эскориал» по пьесе бельгийского драматурга Мишеля де Гельдерода (Гильдия актёров кино России). В 1993 году выпустил радио-спектакль «Игроки» по одноимённой комедии Н. В. Гоголя.

В 1993 году в Санкт-Петербургском государственном Молодёжном театре на Фонтанке выпустил дипломный спектакль «Ла фюнф ин дер люфт» («Лавочкин-пять в воздухе») по пьесе Алексея Шипенко. Режиссёр вывел на сцену «грешных… слабых, загнанных… чернушной жизнью» героев и «осветил их измученные лица». Спектакль признан лучшей режиссёрской работой 1993 года, а исполнители главных ролей — Константин Воробьёв и Мария Шитова — лучшими актёрами сезона.

В 1994 году Александр Галибин окончил режиссёрский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИСа в Москве по специальности «Режиссура драмы» (мастерская Анатолия Александровича Васильева).

С 1993 по 1995 годы работал очередным режиссёром в Государственном драматическом театре «На Литейном» в Санкт-Петербурге. Первой постановкой в театре «На Литейном» стал «программный» для А. Галибина спектакль «Три сестры» А. П. Чехова, в котором режиссёр использовал «эффект скрещивания», введя в действие отрывки из знаменитого спектакля «Три сестры» Владимира Немировича-Данченко, поставленного во МХАТе в 1940 году. «В „Трёх сестрах“ режиссёр изменил привычный философский масштаб пьесы. Его спектакль — это „взгляд на чеховских героинь из вечности, из неопределённой эпохи“. Словно из другого времени, из другого измерения доносятся голоса мхатовского спектакля, в них смех, тепло. Совсем иное в галибинском спектакле: герои здесь не живут, а „вспоминают о чужой жизни, бесстрастно-отстранённо произносят чеховский текст, как чужую роль“». В 1994 году этот спектакль получил признание и первое место в конкурсе «Театр — Школа — Классика и Современность».

Затем Александр Галибин обращается к современной драматургии: «Арфа приветствия» М. Богомольного (1994), «Городской романс» М. Угарова (спектакль был признан лучшим спектаклем сезона, побывал на гастролях в Германии, Польше, получив высокую оценку зарубежной театральной прессы), «Вера, Надежда, Любовь (Карамболь)» Ю. Князева (1999).

В Российском театре драмы имени А. С. Пушкина («Александринском театре») в Санкт-Петербурге А. Галибин поставил спектакли: «Воспитанница» А. Н. Островского (1995), где стилизовал театральный мир, наполненный страстями и обладающий недостижимой для жизни яркостью; «Сказание о царе Петре и убиенном сыне его Алексее» по Фридриху Горенштейну (1997), где режиссёр выстроил свой спектакль на сопоставлениях, контрастах, ассоциациях и в результате известная схема взаимоотношений Петра I c сыном наполнилась новым, мощным трагическим содержанием; «Женитьба» (1998, новая редакция — 2004) — спектакль, в котором режиссёру удалось, сохранив гоголевский юмор, воссоздать временами гротескную, временами трагическую ткань жизни.

Став главным режиссёром «Александринского театра» (2003—2005), поставил три спектакля: «Ангажемент» по пьесе Ю. Князева «Динамо», комедии А. П. Чехова «Чайка» (2004) и «Нора» Г. Ибсена (2005).

В Государственном рижском театре русской драмы А. Галибин выпустил в стилистике немого кино спектакль «Глаза дня» («Мата Хари») Елены Греминой (1998). Им осуществлена постановка оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского (1999, «Мариинский театр», сценография Александра Орлова). Другие постановки: «Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском» Елены Греминой (2000, Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»), «Фрёкен Жюли» Августа Стриндберга (2000, «Балтийский дом»), «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина (2002, Театр «На Литейном», Санкт-Петербург), «Иоанн Креститель» Светланы Губайдуллиной (2002, «Мариинский театр»).

Выпустил несколько спектаклей за рубежом: «Преступление и наказание» Ф. Достоевского (1997, Театральная академия Цюриха, Швейцария), «Игроки» Н. В. Гоголя (1997, Брегенс, Австрия), «Полоумный Журден» (1999, Миккеле, Финляндия), «Дядя Ваня» А. П. Чехова, (2000, Ольштын, Польша).

В 2000 году Александр Галибин выступил в качестве художественного руководителя и режиссёра проекта «Москва — открытый город», осуществлённого совместно с Британским советом, театром «Роял Корт» (Лондон) при участии национальной театральной премии «Золотая маска».

На его счету два телевизионных проекта: трёхсерийный проект, посвящённый открытым совместным репетициям старейших актёров Санкт-Петербурга с молодым поколением артистов «Тише! Идёт репетиция» (режиссёр проекта; «Пятый канал», Санкт-Петербург); и проект, посвящённый работам ведущих режиссёров Санкт-Петербурга «Серебряный век Петербургской режиссуры» (соавтор и ведущий проекта; телеканал «Россия-Культура»).

С 2000 по 2003 годы Александр Галибин — главный режиссёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус». С его приходом театр не только не утратил своих принципов — открытость мировому художественному опыту, сотрудничество с мастерами различных направлений и школ, сознание и проведение культурно-просветительских проектов, но и приобрёл чёткую позицию в отношении репертуарной политики. Приверженность режиссёра русской и зарубежной классике обогатила театр следующими постановками: «Игроки» Н. В. Гоголя, «Царь Максимилиан» Елены Греминой (спектакль удостоен гран-при в номинации «Лучшая режиссура в драматических театрах» Новосибирского конкурса «Парадиз») и «Кроткая» Ф. Достоевского (сценография Александра Орлова)  в 2001 году, «Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше (сценография Александра Орлова),  «Бульвар Преступлений» Э.-Э. Шмитта (сценография Александра Орлова) в 2002 году.

В 2008 году назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В июле 2011 года контракт с Галибиным не был продлён Департаментом культуры города Москвы, и режиссёр покинул театр.

Александр Галибин набрал свой курс в Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве.

В 2014 году стал художественным руководителем актёрско-режиссёрского курса в ГИТИСе при московском театре «Школа современной пьесы».

С 21 ноября 2014 года по сентябрь 2017 года — ведущий программы «Жди меня» на «Первом канале».

Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации с 2016 года.

Личная жизнь 
 Первая жена — Ольга Наруцкая (род. 1950), режиссёр, актриса, филолог. Однокурсница Александра Галибина по ЛГИТМиКу, на которой он женился, будучи студентом второго курса института.
 
 Дочь — Мария Наруцкая-Лосева (род. 1978).
 Внучка — Елизавета (род. 1999).
 Вторая жена — Рут Винекен (Ruth Wyneken; род. 1946, Германия), переводчик, писатель, драматург, публицист, педагог. Александр Галибин познакомился с ней, изучая режиссуру на курсе Анатолия Васильева и работая в «Лаборатории» театра «Школа драматического искусства» в Москве.
 Третья жена — Ирина Савицкова, актриса. Проживают всей семьёй в Москве в доме на Патриарших Прудах.
 Дочь — Ксения (род. 2003).
 Сын — Василий (род. 2014).

Творчество

Театральные работы

Роли в театре

Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)

Театр «Школа современной пьесы» (Москва) 

  — спектакль «Лондонский треугольник» — Николай Огарёв

Постановки спектаклей 
  — «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина в Государственном драматическом театре «На Литейном» в Санкт-Петербурге
  — «Бульвар преступлений» Э.-Э. Шмитта в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус»
  — «Ловелас» по мотивам романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова

Фильмография

Актёр 
  — …И другие официальные лица — Юрий Константинович Иванов, сын Иванова
  — Трактир на Пятницкой — «Пашка-Америка» (Павел Иванович Антонов), вор-щипач
  — Иванцов, Петров, Сидоров — Геннадий Борисович Иванцов
  — Алые погоны — рядовой Грунёв
  — Поэма о крыльях — Костя
  — Пощёчина — Саша
  — Мужество — Сергей
  — Сказка, рассказанная ночью — угольщик Петер Мунк
  — Такие же, как мы! — Валерий Носарёв
  — Кто заплатит за удачу? — соратник Антонины
  — Шестой — связной банды вахрамеевцев
  — Сто радостей, или Книга великих открытий — студент
  — Ослиная шкура — принц Жак
  — Моя любовь — Революция (телеспектакль) — Виктор Поддубцев
  — Нас венчали не в церкви — революционер-народник Сергей Синегуб
  — Без особого риска — лейтенант милиции Виктор Сергеевич Петров, инспектор уголовного розыска
  — Тревожный вылет — Кокорев
  — Привет с фронта — Миша Воскобойников
  — Приступить к ликвидации — Степан Казимирович Бурковский, «Кузыма»
  — Я за тебя отвечаю — замполит
  — Лучшая дорога нашей жизни — Андреев
  — Мой избранник — Зуйков, народный депутат
  — Батальоны просят огня — старший лейтенант Кондратьев
  — Координаты смерти — Илья Крутин, советский инженер
  — Исключения без правил (новелла «Скрепки») — Игорь Андреевич Степанов
  — Путь к себе — Владимир Крылов
  — Степная эскадрилья — агроном
  — Жизнь Клима Самгина — Николай II / Диомидов
  — Джек Восьмёркин — «американец» — Василий Капралов, председатель коммуны
  — Серебряные струны — Василий Васильевич Андреев
  — Муж и дочь Тамары Александровны — Валерий, отец Кати, муж Тамары Александровны
  — Оно — юродивый
  — История болезни — старший брат
  — Романовы. Венценосная семья — император Николай II (озвучивал Виктор Раков)
  — Рагин — Иван Дмитриевич Громов
  — Мастер и Маргарита — Мастер (озвучивал Сергей Безруков)
  — Первое правило королевы — Глеб Звоницкий, майор ФСБ
  — Слепой 2 — Павлов
  — Консервы — Валерий Астраханцев
  — Свой-чужой — Виталий Петрович Ильюхин, полковник
  — Грехи наши — Андрей Викторович Бачурин
  — Он, она и я — Дмитрий Белявский
  — Месть — Леонард
  — Сорок — Михаил
  — Судьба повелителя / Hökmdarin taleyi (Азербайджан) — князь Цицианов
  — Адель — Захаров
  — Приговор — Андрей
  — Псевдоним «Албанец» 2 — Чалый, беглый зэк
  — Летучий отряд — Василий Андреевич Трапезников, генерал ФСБ
  — Актёр, или Любовь не по сценарию — Алексей Орлов, актёр
  — 9 мая. Личное отношение (новелла «Слухач») — слепой
  — Акула — Владислав Валерьевич
  — Фурцева — Григорий Чухрай
  — Откровения — Илья Петрович, начальник охраны (серия № 22 «Охранник»)
  — Грибной царь — Алексей
  — Человек ниоткуда — Павел Павлович Вершинин, наркобарон
  — Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях — Андрей
  — Дурная кровь — Иван Алексеевич Костомаров, олигарх
  — Выжить после — Иван Сергеевич Радомский, учёный-генетик (озвучивал Борис Репетур)
  — 22 минуты — Декалин, капитан танкера-газовоза «Ямал»
  — Разрывая замкнутый круг / Tyghyryqtan zhol tapqan — Григорий Файнберг, геолог, бывший политзэк
  — Бесы — губернатор фон Лембке
  — Мир для двоих — Борис Иванович Денисов, отец Макса
  — Высокая кухня — Михаил Андреев, отец Маши
  — Криминальное наследство — Борис Андреевич Ермаков
  — Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее — Леонид Яковлевич Аркаев, тренер по спортивной гимнастике
  — Второе зрение — Виктор Николаевич Файзов
  — Piter by Каста
  — Налёт — Игорь Васильевич Киселёв, заместитель губернатора
  — Морозова — Валерий Зайцев, генерал
  — Доктор Рихтер — доктор Калинин, отец Владимира 
  — Хождение по мукам — Борис Савинков
  — Шуберт — Павел Сергеевич Семёнов («Поводырь»), полковник, сотрудник Управления по борьбе с терроризмом
  — Тени над Балканами / Senke nad Balkanom (Сербия) — генерал Пётр Николаевич Врангель
  — Фантом — Константин Ширяев
  — Водоворот — Ставкевич, сотрудник Следственного комитета
  — Волк — генерал Суходеев
  — Смертельные иллюзии
 2020 — Хор — Вадим
  — Лётчик — врач-хирург

Режиссёр 
  — Царь Максимилиан (фильм-спектакль)
  — Сказ о царе Петре и сыне его царевиче Алексее (фильм-спектакль)
  — Игроки (фильм-спектакль)
  — 40
  — Комедианты (фильм-спектакль)
  — Золотая рыбка (режиссёрский дебют в полном метре)
  — Сестрёнка
 2021 — Маруся Фореva!
 2022 — Моя ужасная сестра
 2022 — Приключения маленького Бахи

Озвучивание 
  — Тройное сальто / Al treilea salt mortal (Социалистическая Республика Румыния) —
  — Долина предков («Киргизфильм», СССР) — Сакы (роль Расула Укачина)
  — Сестрёнка — закадровый перевод с башкирского языка.

Признание заслуг

Государственные награды РСФСР 
 1991 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».

Государственные награды Российской Федерации 
 2006 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в области искусства.
 2017 — Орден Дружбы — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

Общественные награды 
 2016 — приз Федерации киноклубов России в российской программе на XXXVIII Московском международном кинофестивале (23-30 июня 2016 года) — за режиссёрскую работу над полнометражным художественным фильмом «Золотая рыбка» (Россия, 2016).
 2016 — специальный приз имени Александра Твардовского с формулировкой «за переосмысление классики» на IX Всероссийском кинофестивале актёров-режиссёров «Золотой Феникс» в Смоленске (2-6 сентября 2016 года) — за режиссёрскую работу над полнометражным художественным фильмом «Золотая рыбка» (Россия, 2016).
 2020 — гран-при за художественный фильм «Сестрёнка» на V премии «На Благо Мира».
 2022 - Золотой сарматский лев за вклад в киноискусство на XV Международном кинофестивале "Восток&Запад.Классика и Авангард" в Оренбурге.

Общественная деятельность 
23 января 2018 года подписал обращение к Министру культуры России Владимиру Мединскому с требованием о юридической проверке и запрета показа в кинотеатрах страны фильма «Смерть Сталина».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галибин Александр Владимирович: Биография, фильмография, фотографии актёра и режиссёра // ruskino.ru
 Все интервью с Александром Галибиным // Радиостанция «Эхо Москвы» (19 августа 2016 года)
 Марина Райкина. [https://www.mk.ru/culture/2010/09/26/532122-yubileynyie-muki-mastera.html Юбилейные муки Мастера. — Александру Галибину сегодня 55 лет // Газета «Московский комсомолец» (26 сентября 2010 года)
 Ксения Докукина. Александр Галибин: «Идёт новая волна молодых авторов, и Сибирь очень заметна в ней» // Издательская группа «Восточно-Сибирская правда» vsp.ru (11 марта 2010 года)
 Инна Локтева. Александр Галибин: «В состоянии счастья можно пребывать, только если ты отшельник» // womanhit.ru (12 августа 2013 года)

Персоналии:Театр им. Станиславского
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Персоналии:Александринский театр
Персоналии:Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»
Выпускники Театра юношеского творчества